Il suo libro sulla geometria pratica, Geometrie pratique de l'ingenieur, ou L'art de mesurer (1693), fu un testo di riferimento ristampato per 60 anni.

Lavorò per l'esercito come commissario di artiglieria.

Opere

Note 

Ingegneri militari